Авдо́н, сын Гиллела (, Авдон бен Гилель), также Авдо́н Пирафонянин — библейский персонаж, один из судей израилевых, сын Гиллела из Пиратона; судил народ восемь лет, известен многочисленным потомством ().

Подробнее 
Родом из Пиратона (Пирафона). Как и его предшественники — Есевон (Ивцан) и Елон Завулонянин — воевал против аммонитян, вторгавшихся из-за Иордана.

Был богат: его сорок сыновей и тридцать внуков имели собственных ослов. Был погребён на горе Амаликовой, что находится в земле Ефремовой.

Примечания

Литература 
 Авдон // Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами. — , 1861.

Ссылки